Le nom Debby fut utilisé pour plusieurs cyclones tropicaux depuis son introduction en 1982 :

 Ouragan Debby de 1982 : un cyclone qui atteignit la catégorie 4 de l'échelle de Saffir-Simpson. Il frôla les Bermudes et donna des vents forts à Cape Race, la pointe est de Terre-Neuve mais ne causa pas de dégâts importants ;
 Ouragan Debby de 1988 : cet ouragan atteignit la catégorie 1 juste avant de frapper la côte du Mexique à Tuxpan. Il faiblit rapidement sur terre et émergea dans le Pacifique sous le nom de dépression tropicale 17-E. On lui doit 10 décès ;
 Tempête tropicale Debby de 1988 : un système qui se forma près de Sainte-Lucie dans les Antilles et se dissipa sur Hispaniola. Elle fit 9 morts et causa des coulées de boue importantes ;
 Ouragan Debby de 2000 : une tempête très peu organisée qui causa des dégâts mineurs aux îles du Vent et Porto Rico. Elle apporta de la pluie bienfaitrice à Cuba qui était dans une période de sécheresse ;
 Tempête tropicale Debby de 2006 : provenant des îles du Cap-Vert, elle se dissipa dans le milieu de l'Atlantique ;
 Tempête tropicale Debby de 2012 : ce système se forma près du Yucatán le  et toucha la Floride puis devint post-tropicale. Elle fit 7 décès directement et 2 indirectement ;
Tempête tropicale Debby de 2018 : un faible système toujours resté en mer dans l'Atlantique nord.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme